Jardim Santa Cruz pode ser:

Jardim Santa Cruz, bairro da cidade de Betim, MG
Jardim Santa Cruz, bairro da cidade de São Paulo, SP

Desambiguação